

Biografia 
Terminati gli studi presso la Libera Università del Cinema di Roma realizza nei primi anni novanta, sulla scia del successo americano del film Basic Instinct, alcuni lungometraggi thriller erotici destinati direttamente per l'home video, di cui è autore delle storie e regista. In particolare nell'ultimo di questi film "Voyeur il Ricatto" ha il primo incontro con il mondo del porno, seppure il lungometraggio non rientra nel genere, introducendo nel cast l'allora poco conosciuta attrice Marina Mantero e il giovane Francesco Malcom. Dal 1993 inizia a lavorare con il produttore e regista Lorenzo Onorati (in arte Lawrence Webber) per il quale scrive una serie televisiva "Quattro ruote libere" e i film erotici  "Le castellane" e "Colours" quest'ultimo sempre con protagonista Marina Mantero. Il salto nel mondo dell'hard avviene nel 1994 subentrando a Onorati, impossibilitato a terminare le riprese, nella realizzazione di 3 film con protagonisti Emanuelle Cristaldi, Jean-Pierre Armand e Yves Baillat, di cui uno girato in pellicola e destinato alle sale cinematografiche.

Il suo talento viene notato dal titolare del E.P.M. una delle maggiori aziende pornografiche di quel periodo e gli viene commissionata una pellicola di grande successo "Eredità di un certo tipo" con protagonista la giovanissima Sexy Luna appena comparsa sul Maurizio Costanzo Show insieme alla madre, sua manager. L'anno successivo, Canyon Grant, produttore e regista, noto per aver lanciato nell'hard l'attrice Lilli Carati, e titolare di un contratto in esclusiva con Angelica Bella, lo vuole al suo fianco e creano insieme il personaggio di Asia D'argento con la quale in tre anni verranno girate svariate pellicole a luci rosse di grande successo per la casa di produzione Grand'idea

Nel 2004 durante una fiera di settore, avviene l'incontro con il manager di Diva Futura Riccardo Schicchi con il quale inizia una solidale collaborazione e. tramite il quale, Ranieri entrerà a far parte dell'entourage dei fratelli Matera titolari dellFM Video. È soprattutto con loro che nell'arco di dieci anni, realizza come regista i film produttivamente più impegnativi, sovente girati negli studi cinematografici di Budapest, con soggetti che spaziano dal western, al medioevale, al bellico, all'azione e persino di fantascienza. Gran parte dei film realizzati per FM sono ascrivibili al genere della 'Porno-Parodia', come da lui stesso sottolineato. Pellicole che vedono la presenza di tutte le più importanti protagoniste del settore di quegli anni - tra le tante si ricordano la già citata Asia D’Argento, Valentine Demy, Sofia Cucci, Vittoria Risi, Roberta Gemma, Katsumi e che lo portano a conseguire molti riconoscimenti e premi nelle principali capitali europee: Parigi, Bruxelles, Praga e in Italia a Torino.

Negli ultimi anni gli vengono commissionati dei video con protagonisti personaggi noti del panorama televisivo passati al cinema porno: Nando Colelli, Gabriele Paolini, Luca Tassinari, Sara Schicchi e soprattutto la showgirl Sara Tommasi con la quale gira il suo primo film a luci rosse:  "La mia prima volta" che è l'unico film in cui Sara non è ancora coinvolta nello scandalo giudiziario con il suo manager Federico De Vincenzo e il produttore Giuseppe Matera, che porterà al sequestro delle successive produzioni con lei da protagonista girate dal regista Max Bellocchio.

Nel 2014 crea il personaggio di Baby Gaga, tale è la somiglianza con la giovane esordiente Sofia Bellucci e la celebre cantante americana Lady Gaga, e realizza il film "Hardpop" sulla scia del successo discografico del momento. Nel frattempo l'epoca dei dvd volge al termine, e inizia quella dello streaming e quindi Ranieri prosegue la sua attività da regista insieme alla sua ultima "scoperta" Sofia Bellucci e la nuova generazione di pornostar tra cui spicca Valentina Nappi realizzando video direttamente .

Filmografia parziale 

 Le regine della notte (1994) con Emanuelle Cristaldi, Sheila Stone
 Guardia del corpo (1994) con Emanuelle Cristaldi Sheila Stone
 Melodia anale (1994) con Emanuelle Cristaldi
 WIB women in black (1997) con Baby Nilsen, Silvio Evangelista 
 La collezionista  (1997) con Baby Nilsen, Barbie
 Le schiave del Barone (1998) con Fabiana Venturi
 Eredità di un certo tipo (1999) con Sexy Luna, Angela Ranieri
 Sex and the City (2000) con Angelica Bella, Asia D'Argento (non accreditato)
 La vedova analmente allegra (2001) con Asia D'Argento
 L'uccello dalle palle di cristallo (2001) con Asia D'Argento
 Quattro fiche di velluto grigio (2002) con Asia D'Argento
 Facciamo sesso (2003) con Asia D'Argento
 Prova a prendermi (2004) con Asia D'Argento, Riccardo Schicchi
 Cara Maestra (2005) con Asia D'Argento Valentine Demy
 Tutti dentro (2005) con Asia D'Argento Simony Diamond
 Signora infedeltà (2005) con Olga Conti, Antonella Del Lago
 L'inganno (2005) con Uma
 I segreti osceni di una vedova (2005) con Jessica Gayle, Claudia Ferrari, Mya Diamond
 Palle in Canna (2005) con Asia D'Argento, Katsumi
 Bollenti Spiriti (2006) con Asia D'Argento, Mya Diamond Tera Bond
 Donna di cuori (2006) con Asia D'Argento Liz Honey
 Cara Maestra 2 (2007) con Asia D'Argento, Maria Bellucci
 Con tutto l'amore che posso (2007) con Sofia Cucci, Maria Bellucci 
 Padre padrone l'epilogo (2008) con Roberto Malone, Asha Bliss 
 Alla ricerca del piacere (2008) con Roberto Malone, Asia D'argento
 Luna di miele (2008) con Roberto Malone, Eva Falk, Sexy Luna
 Ricca sfondata (2009) con Asia D'Argento
 La benzinaia ha fatto il pieno (2009) con Veronica Belli
 Venuta dallo spazio (2009) con Laura Perego, Veronica Belli
 Un distretto di Polizia molto particolare (2009) con Federica Tommasi, Sheila Stone, Roberto Malone, Melissa Conti, Francesco Malcom
 Mamma mia che bella! (2010) con Asia D'Argento
 Strane occasioni (2010) con Asia D'Argento, Veronica Belli, Alessia Roma
 Veri orgasmi del II* canale (2010) con Laura Perego, Marco Nero
 Il mondo ai miei piedi (2011) con Asia D'Argento, Sissi Shubert
 Leccami e scopami come vuoi tu (2011) con Laura Perego
 Tutti insieme appassionatamente (2011) con Asia D'Argento, Sissi Shubert
 Calde passioni anali (2011) con Veronica Belli
 Oltre ogni limite (2011) con Laura Perego
 Sogni anali scabrosi (2011) con Laura Perego
 Le mie calde voglie anali (2011) con Laura Perego
 Asia & i membri del club (2012) con Asia D'Argento, Sissi Shubert
 Golosamente Melissa (2012) con Melissa Conti
 La banda delle lecca lecca (2012) con Asia D'Argento Sofia Bellucci
 Segni particolari: bellissima! (2012) con Sofia Bellucci
 Tutti in sella! (2012) con Asia D'Argento
 Senza pudore anale (2012) con Laura Perego
 La mia prima volta (2012) con Sara Tommasi
 Tutti vogliono Giada (2012) con Giada Da Vinci, Gabriele Paolini, Luca Tassinari
 Nando super poliziotto hard ! (2012) con Nando Colelli, Candy Alexa
 Diva Sofia (2013) con Sofia Cucci
 La grande maestra (2013) con Asia D'Argento
 I racconti proibiti di Sofia (2013) con Sofia Cucci, Martina Gold, Cindy Dollar
 Harem (2013) con Nando Colelli 
 Io, me e... Roberta (2013) con Roberta Gemma 
 Le grandi puttanelle del Grande Fratello Nando (2013) con Nando Colelli
 Sofia "un agente molto in carriera"  (2013) con Sofia Cucci
 Bella e possibile (2013) con Roberta Gemma
 Infinito desiderio anale (2013) con Vittoria Risi
 L'insegnante (2013) con Roberta Gemma
 La Dea del piacere (2013) con Vittoria Risi
 Un angelo sulla terra (2013) con Martina Gold
 Confidenze anali (2013) con Martina Gold
 La dura legge anale (2013) con Cindy Dollar
 Orgasmi senza fine (2013) con Sofia Cucci, Lara De Santis
 La prima volta... non si scorda mai! (2014) con Sara Schicchi, Sofia Bellucci
 La S.p.A. del piacere anale (2014) con Vittoria Risi
 Hardpop (2014) con Sofia Bellucci (Baby Gaga), Nando Colelli
 La figlia d'arte anale (2014) con Sara Schicchi, Nando Colelli
 Golosamente Roberta (2014) con Roberta Gemma
 Nel mio caldo letto (2014) con Vittoria Risi
 Doppio piacere anale (2014) con Vittoria Risi, Asa Akira
 Sesso proibito (2014) con Vittoria Risi
 Predatrix (2014)
 Donne di Prima Classe (2015) con Sofia Bellucci, Sara Schicchi, Nando Colelli
 Le Regine del Sesso (2015) con Asia D'Argento, Lara De Rossi
 L'isola dei depravati (2015) con Asia D'Argento, Sofia Bellucci, Dana Santo
 Baywatch xxx (2016) con Asia D'Argento, Sofia Bellucci
 Prova microfono (2016) con Valentina Nappi, Sofia Bellucci
 La Casa del Grande Fratello xxx parte 1 (2017) con Michelle Ferrari, Sofia Bellucci, Dana Santo
 La Casa del Grande Fratello xxx parte 2 (2017) con Michelle Ferrari, Sofia Bellucci, Dana Santo, Valentina Palermo
 La Casa del Grande Fratello xxx parte 3 (2017) con Michelle Ferrari, Sofia Bellucci, Dana Santo, Miss Mina
 Jurassic Gang (2018) con Sofia Bellucci 
 Sofia vs Valeria (2018) con Valeria Borghese, Sofia Bellucci
 La vedova della Camorra (2019) con Sofia Bellucci
 Il Paradiso può attendere (2019) con Sofia Bellucci
 Ciao Maestra! (2020) con Sofia Bellucci, Angelica Jungle
 Sofia Airlines (2020) con Sofia Bellucci
 La prova dei porno cuochi (2020) con Sofia Bellucci
 Proposta indecente (2020) con Priscilla Salerno, Sofia Bellucci
 Tolo Toro (2020) con Veronica Belli, Sofia Bellucci
 Il Principe cerca moglie xxx (2021) con Sofia Bellucci, Noemi Blonde
 W.I.B. woman in black xxx (2021) con Sofia Bellucci
 Bunga Bunga Capitano ! (2022) con Francesco Malcom, Sofia Bellucci, Suzie Q
 Elixir (2022) con Benny Green, Sofia Bellucci
 Capodanno Gang al Club Privè con Veronica Belli, Lara De Rossi
 Amore a prima vista ! con Roberta Gemma, Sofia Bellucci

Premi e riconoscimenti 

 2006 VENUS PARIS - Prova a prendermi (Best Movie)
 2006 FESTIVAL DE L'EROTISME BRUXELLES - Donna di Cuori (Best Movie, Best Editing, Best Cover Dvd)
 2008 EROTIC FESTIVAL PRAGA - Cara Maestra 2 (Best Movie)
 2008 TORINO EROTICA - Cara Maestra 2 (Best Movie)
 2015 TORINO EROTICA - Best Director 2015

Note

Collegamenti esterni 

 Videointervista a Guido Maria Ranieri su Youtube
 (EN) Guido Maria Ranieri su Internet Adult Film Database